Van Buren kan avse:

 Martin Van Buren, USA:s president 1837-41

Geografi

Antarktis 

 Mount Van Buren,

USA 

 Van Buren, Arkansas, countyhuvudort, Crawford County, 
 Van Buren, Missouri, countyhuvudort, Carter County, 
 Van Buren, Indiana, ort, Grant County, 
 Van Buren, Maine, ort, Aroostook County, 
 Van Buren, Ohio, ort, Hancock County, 
Van Buren, New York

Se även 
Van Buren County

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar